Die 1. Amateurliga Nordbaden 1957/58 war die achte Saison der 1. Amateurliga im Fußball in Nordbaden – dem Vorläufer der heutigen Verbandsliga Baden. Nordbadischer Amateurmeister wurde der VfL Neckarau. In der Aufstiegsrunde zur II. Division erreichte Neckarau den dritten Platz.

Der SV Schwetzingen und der Dresdner SC Heidelberg mussten in die 2. Amateurliga absteigen. Aufsteiger für die folgende Saison waren der FC Neureut und die SpVgg Sandhofen.

Abschlusstabelle

Weblinks 
 Amateurliga Nordbaden 1957/58 bei f-archiv.de
 Amateurliga Nordbaden 1957/58 auf ASC-Neuenheim.de

1957
Fußballsaison 1957/58